Jaroszyn peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Jaroszyn, un village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Jaroszyn, un village de la voïvodie de Lublin.